Лидеры посева — братья Брайаны — защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Финал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Четвертьфинал)

<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Первый раунд)
<li>  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
<li>  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2014